Petr Mašek se jmenuje (jmenovalo) více osobností:

 Petr Mašek (horolezec) (* 1970) – český horolezec
 Petr Mašek (spisovatel) (* 1959) – český spisovatel